29-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил в трёх городах Греции в 2003 году. В финальной стадии принимали участие 12 национальных сборных. По результатам соревнований прошёл отбор на летних Олимпийские игры 2004 в Афины.

Групповой этап

Группа A 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

;
5 тур

Группа B 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

;
5 тур

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация

Матчи за 9-12 места 

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Матчи за 5-8 места 

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2003 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 2003 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы 2003 на сайте www.todor66.com

2003
2003 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в Греции
Спорт в Греции в 2003 году
Баскетбол
Сентябрь 2003 года